Obsesja – objaw psychopatologiczny
 Obsesja – film z 1976 roku
 Obsesja – film z 2009 roku
 Obsesja – kanadyjski film telewizyjny z 2011 roku

Zobacz też 
 Obsession (ujednoznacznienie)